Mit Opisthosoma (gr.  opiso ‚hinten‘ und  soma ‚Körper‘) bezeichnet man den Hinterleib verschiedener Tiergruppen:

den Hinterleib der Kieferklauenträger (Chelicerata)
den hintersten Körperabschnitt der Bartwürmer (Pogonophora)